Prosorhochmus är ett släkte av slemmaskar. Prosorhochmus ingår i familjen Prosorhochmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Prosorhochmus